Xiao är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 肖, förenklat 肖, pinyin Xiao. Bokstaven X i pinyin-transkriptionen står för ett rent rikssvenskt tje-ljud som i Kina. I den äldre Wade-Giles-transkriptionen skrevs detta ljud som HS. Namnet Xiao kan därför bland utlandskineser och i äldre text också transkriberas Hsiao.   	 	

Den 31 december 2014 var 101 personer med efternamnet Xiao och 14 personer med namnet Hsiao bosatta i Sverige. Tillsammans blir detta 115 personer.

Personer med efternamnet Xiao
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Xiao Junfeng (född 1979), gymnast
 Xiao Qin (född 1985), gymnast

Kvinnor
 Xiao Hong (1911–1942), författare

Kinesiska kejsarinnor med Xiao som en del av namnet

 Xiao (Sui Yang) (566–648)
 Xiao Quan Cheng (1808–1840)
 Xiao Xian (1712–1748)
 Xiao Yanyan (953–1009)
 Xiao-Zhe (1854–1875)
 Xiaochengren (1653–1674)
 Xiaogongren (1660–1723)
 Xiaojingcheng (1812–1855)
 Xiaoyiren (död–1689)
 Xiaozhaoren (1653–1678)
 Xiaozhuang (1613–1688)

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina